Балино — многозначный термин, может иметь следующие значения:

 Бали́но () — прозвище итальянского композитора и оперного певца эпохи барокко Аннибале Пио Фабри.
 Балино́ — историческое поселение, вошедшее в черту города Иваново и одноимённое кладбище (см. Балинское кладбище)

Белоруссия 
 Балино — деревня, Новозарянский сельсовет Чашникского района Витебской области
 Балино — деревня, Почаевичский сельсовет Чашникского района Витебской области

См. также 
 Балин